Râul Cioara se poate referi la:

 Cioara - afluent al râului Arieș
 Râul Cioara, Baldovin - afluent al râului Baldovin
 Cioara - afluent al râului Latorița de Jos
 Râul Cioara, Mureș - afluent al râului Mureș
 Râul Cioara, Râul Lung - afluent al Râului Lung
 Cioara - afluent al râului Sălaj

Vezi și 
 Cioara (dezambiguizare)